Christopher Williams (ur. 1972) – jamajski sprinter
 Christopher Williams (ur. 1956) – amerykański fotograf i artysta
 Christopher Williams (ur. 1981) – australijski kolarz

Zobacz też 
 Chris Williams